An Interrupted Elopement é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912 em curta-metragem, dirigido por Mack Sennett e estrelado por Mabel Normand. A produção foi filmada na cidade de Nova Iorque, NI.

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco